Долговская — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Бегишевского сельского поселения.

География 
Деревня находится на берегу озера Будановское.

Население 

 2 чел.(2006)

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района